Шатоберна́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Коньяк-Сюд. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16089.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 115 км юго-западнее Пуатье, в 37 км к западу от Ангулема.

Вдоль северо-восточной границы коммуны протекает река Шаранта.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3899 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 2437 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1630 были экономически активными, 807 — неактивными (показатель активности — 66,9 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 1630 активных работали 1460 человек (783 мужчины и 677 женщин), безработных было 170 (62 мужчины и 108 женщин). Среди 807 неактивных 207 человек были учениками или студентами, 350 — пенсионерами, 250 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь командорства Шатобернар XII века и часовня Сен-Жан XV века
 Дольмен

Города-побратимы 
  Дурбах (Германия, с 1993)
  Оньяте (Испания, с 1999)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Коммуны департамента Шаранта